Het FIFA Wereldkampioenschap voetbal onder 20 - 2013 was het negentiende voetbaltoernooi voor spelers tot 20 jaar. Het toernooi werd gehouden van 21 juni 2013 tot en met 13 juli 2013 in Turkije. Frankrijk werd voor de eerste keer wereldkampioen bij de jeugd.

Kandidaat-gastlanden
Op 17 januari 2011 hadden 3 landen zich kandidaat gesteld.

 
 
 

Op 3 maart 2011 maakte de FIFA bekend dat het toernooi zou worden gehouden in Turkije.

Speelsteden
Omdat de FIFA tijdens hun toernooien geen gesponsorde namen toestaat heette de Türk Telekom Arena tijdens het toernooi Ali Sami Yen Arena.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase
De loting voor het eindtoernooi vond plaats op 25 maart 2013 Istanboel, Turkije. De loting voor de definitieve posities van de nummers 2, 3 en vier van het CAF Jeugdkampioenschap voetbal 2013 vond plaat op 30 maart 2013 in Oran, Algerije

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Griekenland groepswinnaar na loting

Groep E

Groep F

Rangschikking van derde geplaatste teams

Knock-outfase

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Referenties

Wereldkampioenschap voetbal onder 20
Voetbal in 2013
Voetbal in Turkije
Voetbal